Анета — жіноче ім'я
 Анета — село, Житомирська область, Звягельський район